Szalma ist der Familienname folgender Personen:

 Dorotty Szalma (* 1974), ungarische Theaterregisseurin und Schauspielintendantin
 József Szalma (* 1948), serbischer Rechtswissenschaftler
 László Szalma (* 1957), ungarischer Weitspringer